Фамилија Уерта има више значења:

 Фамилија Уерта (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Уерта, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику